Виктор Борисович Биншток (27.04.1911 — ?) — советский инженер, специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии.

Родился в Ростове-на-Дону.

Окончил техникум связи (1930) и МЭИ (1936).

В 1929—1933 техник на радиостанциях в Москве и Свердловске, на заводе им. С. Орджоникидзе в Москве.

С 1936 по 1960 г. работал в НИИ-10 (МНИИР «Альтаир»): инженер, старший инженер, начальник лаборатории, старший научный сотрудник, ведущий инженер. Кандидат технических наук (1945).
Участвовал в разработке РЛС, в том числе первой морской РЛС дециметрового диапазона.

С 1960 г. на научной и преподавательской работе в МЭИС (кафедра радиотехнических систем) и ВЗЭИС (Всесоюзный заочный электротехнический институт связи).

Сочинения:
 Дальность действия РЛС и селекция движущихся объектов [Текст] / А. И. Дымова, В. Б. Биншток. — Москва : ВЗЭИС, 1967. — 103 с. : черт.; 20 см. — (Учебное пособие по курсу радиотехнических систем/ М-во связи СССР Моск. электротехн. ин-т связи; Ч. 5).
 Измерение угловых координат и пассивная радиолокация [Текст]. — Москва : ВЗЭИС, 1967. — 103 с. : черт.; 20 см. — (Учебное пособие по курсу радиотехнических систем/ М-во связи СССР. Моск. электротехн. ин-т связи; Ч. 4).
 Радиолокационные станции сопровождения [Текст] / В. Б. Биншток ; М-во связи СССР. Моск. электротехн. ин-т связи. — Москва : Редиздат ВЗЭИС, 1969. — 1 т.; 20 см.
 Радиолокационные станции с когерентным излучением [Текст] : Учеб. пособие / М-во связи СССР. Моск. электротехн. ин-т связи. — Москва : ВЗЭИС, 1966. — 39 с. : черт.; 20 см.
 Радиолокационные станции сопровождения [Текст] / В. Б. Биншток ; М-во связи СССР. Моск. электротехн. ин-т связи. — Москва : Редиздат ВЗЭИС, 1969. — 1 т.; 20 см. Ч. 1: Пособие по курсовому проектированию. — 1969. — 74 с. : ил.

Сталинская премия 1950 г.— за работу в области военной техники. Награждён орденом «Знак Почёта» и двумя медалями. Отличник судостроительной промышленности (1957).

Источники 
 Отечественная радиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.
 фото http://www.mtuci.ru/structure/faculty/rit/rts/source/ukaf2.pdf